Хада-Булакское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Хада-Булакское сельское поселение — в Борзинском районе Забайкальского края.
 Хада-Булакское сельское поселение — в Оловяннинском районе Забайкальского края.